Madsack ist der Familienname folgender Personen:

 August Madsack (1858–1933), deutscher Journalist, Publizist und Verleger
 Erich Madsack (1889–1969), deutscher Verleger
 Luise Madsack (1911–2001), deutsche Verlegerin
 Paul Madsack (1881–1949), deutscher Journalist, Maler und Schriftsteller

Madsack steht für.

 Verlagsgesellschaft Madsack, deutscher Medienkonzern